Ба́зин — русская фамилия.

Известные носители:
 Базин, Алексей Осипович (1743—1816) — генерал-лейтенант, теоретик артиллерийского дела, командир лейб-гвардии артиллерийского батальона.
 Базин, Виталий Васильевич (1947—2010) — актёр театра и кино.
 Базин, Иван Алексеевич (1800—1887) — русский генерал, герой Крымской войны.
 Базин, Егор Юрьевич (род. 1995) — российский фигурист.
 Базин, Сергей Николаевич (род. 1959) — советский и украинский спортсмен и тренер.

 Базин (Бизин, Bisinus, Basinus; ум. ок. 507) — король тюрингов, основатель королевства Тюрингия.
 Базин (Басин, Basinus; ум. 703) — архиепископ Трирский.
 Базин, базин-рояль — ткани, разновидности канифаса (парусины).

См. также